Wilhelms ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Wilhelms (* 1984), deutscher Maler
 Günter Wilhelms (* 1958), Professor für Christliche Sozialethik an der Theologischen Fakultät Paderborn
 J. Henry Wilhelms (* 1940), deutscher Politiker (CDU), Bremerhavener Bürgerschaftsabgeordneter
 Manfred Wilhelms, Filmautor, Regisseur, Kameramann, Fotograf und Bildender Künstler
 Thorsten Wilhelms (* 1969), ehemaliger deutscher Radrennfahrer